

Codici 
 E60 – codice ECO della difesa est indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E60  – strada europea Brest – Irkeshtam